Wayne Smith (n. 1955), cestista statunitense
 Wayne Smith (n. 1957), giocatore e allenatore statunitense di rugby a 15